Il doppio del torneo di tennis WTA Bratislava 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Dája Bedáňová e Elena Bovina che hanno battuto in finale Nathalie Dechy e Meilen Tu 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (semifinali)

Assente
 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (primo turno)
 Nathalie Dechy /  Meilen Tu (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Bratislava 2001